Kaiser-Wilhelm-Platz ist oder war die Bezeichnung für Plätze
 in Berlin:
 Schöneberg, so benannt von 1893 bis 2022, heute Richard-von-Weizsäcker-Platz (Berlin)
 Dahlem
 Johannisthal, seit 1945 Teil der Straße Sterndamm
 Schmöckwitz, heute Teil der Straße Alt-Schmöckwitz
 Lichterfelde, heute Teil der Altdorfer Straße
 in Detmold, siehe Kaiser-Wilhelm-Platz (Detmold)
 in Dresden, so benannt von 1871 bis 1945, heute Palaisplatz
 in Erlangen, so benannt von 1897 bis 1945, heute Lorlebergplatz
 in Königsberg, siehe Kaiser-Wilhelm-Platz (Königsberg)

Weitere Plätze dieses Namens gibt es in:
 Bad Oeynhausen
 Essen
 Hamburg-Bergedorf
 Heide (Holstein)
 Lorsch (Hessen)
 Mülheim an der Ruhr
 Siegburg
 Weilerswist
Siehe auch:
Kaiserplatz
Wilhelmplatz